Валентин Стойка (род. 15 февраля 1950) — румынский шахматист, международный мастер (1977).

В составе сборной Румынии участник 4-х Олимпиад (1980—1984, 1986), 2-х командных чемпионатов Европы (1973 и 1977) и командного чемпионата мира (1985).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Румынии